Слийпи Холоу може да се отнася за:
 Слийпи Холоу, село в щата Ню Йорк, САЩ
 Слийпи Холоу (филм), филм на Тим Бъртън от 1999 година
 Слийпи Холоу (сериал), телевизионен сериал от 2013-2017 година